Hetling ist der Familienname von
 Friedrich Hetling (1906–1987), niedersächsischer Landtagsabgeordneter (SPD)
 Wilhelm Hetling (1740–1798), Stadthaupt von Reval